Práče (Parittya), 1960-as csehszlovák film Karel Kachyňa rendezésében
 Csehország
 Práče, település a Znojmói járásban
 Práče, történelmi település Záběhlice területén, Prága 10. kerületében